Niemcy:
 Arbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Arbach – rzeka, dopływ Neckar
 Arbach – rzeka, dopływ Schwäbische Rezat
 Arbach – rzeka, dopływ Wildebach